Jenangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jenangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 111,33), Jawa Timur, 
 Kecamatan Jenangan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jenangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,83, long 111,55), Jawa Timur, 
 Desa Jenangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 111,48), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar